Schwarzkogel kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Schwarzkogel (bergstopp i Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, lat 47,62, long 13,70), 
 Schwarzkogel (bergstopp i Österrike, Oberösterreich, Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems, lat 47,73, long 14,11), 
 Schwarzkogel (berg i Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Deutschlandsberg), 
 Schwarzkogel (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz), 
 Schwarzkogel (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Imst), 

Robotskapade Österrikeförgreningar